{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (57001) - || 2000 SO327 ||30 september 2000 || LINEAR
|-
| (57002) - || 2000 ST343 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (57003) - || 2000 SL349 ||30 september 2000 || LONEOS
|-
| (57004) - || 2000 SP349 ||28 september 2000 || LONEOS
|-
| (57005) - || 2000 ST349 ||29 september 2000 || LONEOS
|-
| (57006) - || 2000 SU354 ||29 september 2000 || LONEOS
|-
| (57007) - || 2000 SH356 ||29 september 2000 || LONEOS
|-
| (57008) - || 2000 SV356 ||28 september 2000 || LONEOS
|-
| (57009) - || 2000 SK357 ||28 september 2000 || LONEOS
|-
| (57010) - || 2000 TP1 ||3 oktober 2000 || P. G. Comba
|-
| (57011) - || 2000 TO18 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (57012) - || 2000 TA21 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (57013) - || 2000 TD39 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (57014) - || 2000 TM39 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (57015) - || 2000 TH40 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (57016) - || 2000 TY41 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (57017) - || 2000 TC42 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (57018) - || 2000 TA46 ||1 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (57019) - || 2000 TQ57 ||2 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (57020) - || 2000 TX58 ||2 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (57021) - || 2000 TG59 ||2 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (57022) - || 2000 TK64 ||5 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (57023) - || 2000 UH10 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (57024) - || 2000 UD23 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (57025) - || 2000 UO24 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (57026) - || 2000 UD55 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (57027) - || 2000 UB59 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (57028) - || 2000 UJ60 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (57029) - || 2000 UY65 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (57030) - || 2000 UW102 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (57031) - || 2000 VA || 1 november 2000 || C. W. Juels
|-
| (57032) - || 2000 VU8 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (57033) - || 2000 VR15 ||1 november 2000 || LINEAR
|-
| (57034) - || 2000 VZ56 ||3 november 2000 || LINEAR
|-
| (57035) - || 2000 WG54 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (57036) - || 2000 WV182 ||18 november 2000 || LINEAR
|-
| (57037) - || 2000 YC105 ||28 december 2000 || LINEAR
|-
| (57038) - || 2001 AX39 ||3 januari 2001 || LONEOS
|-
| (57039) - || 2001 DF61 ||19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (57040) - || 2001 DH106 ||22 februari 2001 || LINEAR
|-
| (57041) - || 2001 EN12 ||4 maart 2001 || LINEAR
|-
| (57042) - || 2001 EK20 ||15 maart 2001 || LONEOS
|-
| (57043) - || 2001 FS13 ||19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (57044) - || 2001 HH42 ||16 april 2001 || LONEOS
|-
| (57045) - || 2001 KY33 ||18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (57046) - || 2001 KW55 ||22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (57047) - || 2001 LG1 ||13 juni 2001 || LINEAR
|-
| (57048) - || 2001 LU6 ||15 juni 2001 || NEAT
|-
| (57049) - || 2001 LJ7 ||15 juni 2001 || LINEAR
|-
| (57050) - || 2001 LF11 ||15 juni 2001 || LINEAR
|-
| (57051) - || 2001 LK13 ||15 juni 2001 || LINEAR
|-
| (57052) - || 2001 MS6 ||22 juni 2001 || NEAT
|-
| (57053) - || 2001 MA13 ||23 juni 2001 || NEAT
|-
| (57054) - || 2001 MB13 ||23 juni 2001 || NEAT
|-
| (57055) - || 2001 MN18 ||26 juni 2001 || NEAT
|-
| (57056) - || 2001 MW19 ||25 juni 2001 || NEAT
|-
| (57057) - || 2001 MO20 ||25 juni 2001 || NEAT
|-
| (57058) - || 2001 MX20 ||25 juni 2001 || NEAT
|-
| (57059) - || 2001 MA24 ||27 juni 2001 || NEAT
|-
| (57060) - || 2001 MO25 ||17 juni 2001 || NEAT
|-
| (57061) - || 2001 MZ26 ||19 juni 2001 || NEAT
|-
| (57062) - || 2001 NC1 ||12 juli 2001 || NEAT
|-
| (57063) - || 2001 NE3 ||13 juli 2001 || NEAT
|-
| (57064) - || 2001 NW6 ||14 juli 2001 || NEAT
|-
| (57065) - || 2001 NZ6 ||14 juli 2001 || NEAT
|-
| (57066) - || 2001 NS8 ||14 juli 2001 || NEAT
|-
| (57067) - || 2001 NB21 ||14 juli 2001 || NEAT
|-
| (57068) - || 2001 OC1 ||17 juli 2001 || NEAT
|-
| (57069) - || 2001 OA3 ||19 juli 2001 || J. Broughton
|-
| (57070) - || 2001 OB6 ||17 juli 2001 || LONEOS
|-
| (57071) - || 2001 OA7 ||17 juli 2001 || LONEOS
|-
| (57072) - || 2001 OZ10 ||20 juli 2001 || NEAT
|-
| (57073) - || 2001 OB13 ||21 juli 2001 || J. Broughton
|-
| (57074) - || 2001 OO13 ||20 juli 2001 || LINEAR
|-
| (57075) - || 2001 OU13 ||20 juli 2001 || LINEAR
|-
| (57076) - || 2001 OY16 ||22 juli 2001 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (57077) - || 2001 OB19 ||17 juli 2001 || NEAT
|-
| (57078) - || 2001 OJ19 ||17 juli 2001 || NEAT
|-
| (57079) - || 2001 OY20 ||21 juli 2001 || LONEOS
|-
| (57080) - || 2001 OE21 ||21 juli 2001 || LONEOS
|-
| (57081) - || 2001 OH21 ||21 juli 2001 || LONEOS
|-
| (57082) - || 2001 OX21 ||21 juli 2001 || LONEOS
|-
| (57083) - || 2001 OM31 ||19 juli 2001 || NEAT
|-
| (57084) - || 2001 OH35 ||20 juli 2001 || NEAT
|-
| (57085) - || 2001 OY37 ||20 juli 2001 || NEAT
|-
| (57086) - || 2001 OJ39 ||20 juli 2001 || NEAT
|-
| (57087) - || 2001 OB41 ||21 juli 2001 || NEAT
|-
| (57088) - || 2001 OT41 ||21 juli 2001 || NEAT
|-
| (57089) - || 2001 OF42 ||22 juli 2001 || NEAT
|-
| (57090) - || 2001 OF44 ||23 juli 2001 || NEAT
|-
| (57091) - || 2001 OL44 ||23 juli 2001 || NEAT
|-
| (57092) - || 2001 OG45 ||16 juli 2001 || LONEOS
|-
| (57093) - || 2001 OM46 ||16 juli 2001 || LONEOS
|-
| (57094) - || 2001 OA48 ||16 juli 2001 || NEAT
|-
| (57095) - || 2001 OX48 ||16 juli 2001 || NEAT
|-
| (57096) - || 2001 OQ56 ||26 juli 2001 || NEAT
|-
| (57097) - || 2001 OP58 ||20 juli 2001 || NEAT
|-
| (57098) - || 2001 OB66 ||22 juli 2001 || LINEAR
|-
| (57099) - || 2001 OL69 ||19 juli 2001 || LONEOS
|-
| (57100) - || 2001 OM69 ||19 juli 2001 || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten